Brzeziński ([]) – oder ohne Sonderzeichen: Brzezinski – ist ein ursprünglich polnischer Familienname folgender Personen:

 Adrian Brzeziński (* 1998), polnischer Sprinter
 Emilie Beneš Brzezinski (1932–2022), schweizerisch-amerikanische Bildhauerin
 Franciszek Brzeziński (1867–1944), polnischer Komponist
 Ian Brzezinski (* 1963), US-amerikanischer Experte für Außenpolitik und Militärangelegenheiten
 Marcin Brzeziński (* 1984), polnischer Ruderer
 Mark Brzezinski (* 1965), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Diplomat und Außenpolitikexperte
 Matthew Brzezinski (* 1965), amerikanischer Autor und Journalist
 Mika Brzezinski (* 1967), US-amerikanische Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Patryk Brzeziński (* 1984), polnischer Ruderer
 Tadeusz Brzeziński (1896–1990), polnischer Diplomat
 Wacław Brzeziński (1878–1955), polnischer Opernsänger
 Zbigniew Brzeziński (1928–2017), polnisch-amerikanischer Politikwissenschaftler

Siehe auch folgende Adelsgeschlechter:
 Brzeziński (Adelsgeschlecht)
 Bastian Brzeziński
 Dunin Brzeziński
 Spiczak Brzeziński